Mulmastre est une ville fictive des Royaumes oubliés, un monde de campagne pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Située au sud-ouest de la région de la Mer de Lune, à l'ouest d'une grande chaine de montagnes, Mulmastre a été annexée par les forces du Zhentarim et est devenue une ville décadente et violente, où règne la corruption.
Le port est particulièrement malfamé. Et la misère fait souffrir le peuple entier, mis à part les plus riches qui vivent dans les hauteurs, côté des montagnes.

La région environnant la ville est dangereuse et peu hospitalière. Les humains ne font que la traverser, pour le commerce.

Gouvernement 
Cette grande ville est dirigée par un conseil connu sous le nom des Lames, menées par la Haute Lame Rassendyll Uoumdolphin. Ce dernier fait parfois pression ou menacent les Lames et les nobles de la ville. Les Lames comptent  gardes et soldats, ce qui est énorme.

Rassendyll est marié à la Sorcière Rouge Dmitra Flass, et c'est grâce à cela que la ville tient tête à la trop forte main mise du Zhentarim. Mulmastre est prise entre deux feux, et ne peut se ranger d'un côté sans perdre son indépendance relative.

Les nobles sont appelés zor (zora pour les dames).

Commerce 
La ville produit des navires, et des bijoux de bonne qualité. Elle est obligée d'importer des denrées alimentaires.

Lieux d'intérêt 
 La Tour de la Lame, maison de la famille dirigeante, les Uoumdolphin.
 La Maison du Seigneur Noir, un temple de Baine construit par Rassendyll pour montrer son allégeance à Fzoul Chembryl.

Ville des Royaumes oubliés